Planta perene, predominante na Amazonas
Folha perene, vegetação sempre verde e suas folhas não caem no outono-inverno
Rio perene, é aquele em que há sempre água fluindo em seu leito.
Ou ainda:
Rio Perené
Perené (distrito)

Desambiguação